Gustaf Lagerbjelke kan syfta på:

 Gustaf Lagerbjelke (1777–1837), hovkansler och statsråd med mera
 Gustaf Lagerbjelke (1817–1895), riksdagsman och landshövding med mera
 Gustaf Lagerbjelke (1860–1937), riksdagsman och riksgäldsfullmäktige med mera
 Gustaf Lagerbjelke (1938–2022), jurist och hovrättsråd
 Gustaf Lagerbielke (född 2000), fotbollsspelare
 S/S Gustaf Lagerbjelke, ångfartyg från 1890
 M/S Gustaf Lagerbjelke, motorpassagerarfartyg från 1984

Se även 

 Johan Gustaf Lagerbjelke